

Francia 
 Chiesa di Saint-Hilaire le Grand a Poitiers

Italia

Campania 
 Chiesa di Sant'Ilario a Port'Aurea a Benevento

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Ilario a Faggio di Pione, frazione di Bardi
 Chiesa di Sant'Ilario a Fognano, frazione di Parma
 Chiesa di Sant'Ilario a Sant'Ilario Baganza, frazione di Felino
 Chiesa di Sant'Ilario a Viazzano, frazione di Varano de' Melegari
 Oratorio di Sant'Ilario a Parma

Liguria 
 Chiesa di Sant'Ilario a Genova

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Ilario di Poitiers a Bedero Valcuvia
 Chiesa di Sant'Ilario a Marnate
 Chiesa di Sant'Ilario a Milano, scomparsa

Marche 
 Chiesa di Sant'Ilario ad Ascoli Piceno

Toscana 
 Pieve di Sant'Ilario a Bibbona
 Chiesa di Sant'Ilario a Campo nell'Elba
 Chiesa di Sant'Ilario a Montereggi a Fiesole
 Chiesa di Sant'Ilario a Colombaia a Firenze
 Chiesa di Sant'Ilario a Settimo a Lastra a Signa
 Chiesa di Sant'Ilario di Brancoli a Lucca
 Chiesa di Sant'Ilario a Pistoia
 Chiesa di Sant'Ilario a Pontremoli

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Ilario a Rovereto, sconsacrata

Veneto 
 Abbazia di Sant'Ilario nella laguna di Venezia

Svizzera 
 Chiesa di Sant'Ilario a Bioggio